Die William Hill World Darts Championship 2018 wurde vom 14. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018 in ihrer 25. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum elften Mal der Alexandra Palace in London.

Sieger wurde bei seinem WM-Debüt Rob Cross, der im Finale Phil Taylor besiegte.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewinnt der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entscheidet. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der Vorrunde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben muss, um das Spiel zu gewinnen. Schafft dies keiner der beiden Spieler, wird das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer

Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 72 Spieler teil. Die 32 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit vom 27. November 2017 (nach den Players Championship Finals 2017) waren als Teilnehmer gesetzt. Sie wurden von den 16 höchstplatzierten nicht bereits qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit ergänzt.

Das Teilnehmerfeld wurde durch 3 Spieler der PDPA World Championship Qualifiers und 21 internationalen Spielern der World Championship International Qualifiers komplettiert. Einige dieser Spieler traten direkt in der 1. Runde an, während andere in der Vorrunde begannen.

Für die PDC World Darts Championship 2018 waren folgende 72 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 27. November 2017 – von denen alle gesetzt waren
 Die 16 höchstplatzierten – und nicht bereits über die PDC Order of Merit qualifizierten – Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 27. November 2017
 Die 2 Finalisten der PDPA World Championship Qualifiers – Stand 27. November 2017
 Der Gewinner der PDC Youth World Championship – Stand 26. November 2017
 Der Gewinner der Tom Kirby Memorial Trophy vom 7. Oktober 2017
 Der Gewinner des PDC World Germany Qualifying Event vom 18. November 2017
 Der Gewinner des PDC World New Zealand Qualifying Event vom 9. Juli 2017
 Der Gewinner des PDC World Russia Qualifying Event vom 21. Oktober 2017
 Der Gewinner des PDC World Asia North and East Qualifying Event vom 28. Oktober 2017
 Der Gewinner des PDC World Japan Qualifying Event vom 10. September 2017
 Der Gewinner des PDC World Asia South and West Qualifying Event vom 19. November 2017
 Der Gewinner des PDC World East European Qualifying Event vom 1. Oktober 2017
 Der Höchstplatzierte der PDC European Order of Merit vom 19. November 2017
 Der Gewinner des PDC World South European Qualifying Event vom 21. Oktober 2017
 Der Gewinner des PDC North American Qualifying Event vom 13. Juli 2017
 Der Gewinner des PDC World South and Central American Qualifying Event vom 23. September 2017
 Der Gewinner des PDC World China Qualifying Event vom 29. Oktober 2017
 Der höchstplatzierte Afrikaner PDC Order of Merit vom 27. November 2017

Überblick 
PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Gary Anderson
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  Dave Chisnall
  Raymond van Barneveld
  Simon Whitlock
  James Wade
  Jelle Klaasen
  Michael Smith
  Benito van de Pas
  Alan Norris
  Gerwyn Price
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Joe Cullen
  Rob Cross
  Stephen Bunting
  Mervyn King
  Darren Webster
  Kyle Anderson
  Steve Beaton
  Cristo Reyes
  Justin Pipe
  Robert Thornton
  John Henderson
  Mark Webster
  Jonny Clayton
  James Wilson

PDC Pro Tour Order of Merit
  Richard North
  Vincent van der Voort
  Christian Kist
  Ronny Huybrechts
  Jermaine Wattimena
  Steve West
  Zoran Lerchbacher
  Dimitri Van den Bergh
  Jan Dekker
  Keegan Brown
  James Richardson
  Peter Jacques
  Martin Schindler
  Chris Dobey
  Steve Lennon
  Kevin Painter

International Qualifiers

  Toni Alcinas (Southern Europe Qualifier)
  Seigo Asada (PDJ Japanese Qualifier)
  Willard Bruguier (Sieger North American Championship)
  Brendan Dolan (Zweiter PDPA Qualifier)
  Ted Evetts (Sieger PDPA Qualifier)
  Cody Harris (DPNZ Qualifier)
  Luke Humphries (1. Development Tour Order of Merit)
  Marko Kantele (2. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Kai Fan Leung (North & East Asia Qualifier)
  Jamie Lewis (Dritter PDPA Qualifier)
  Paul Lim (South & West Asia Qualifier)
  Alan Ljubić (East Europe Qualifier)
  Gordon Mathers (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Kevin Münch (Sieger Super League Darts Germany)
  Kenny Neyens (Central Europe Qualifier)
  William O’Connor (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Alexander Oreschkin (EADC Qualifier)
  Devon Petersen (Höchstplatzierter afrikanischer Spieler in der PDC Order of Merit)
  Diogo Portela (Central & South America Qualifier)
  Krzysztof Ratajski (Höchstplatzierter Osteuropäer in der PDC Order of Merit)
  Bernie Smith (Sieger Oceanic Masters)
  Jeff Smith (1. NDFC Order of Merit)
  Kim Viljanen (1. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Zong Xiaochen (PDC China Qualifier)

Preisgeld 
Bei der Weltmeisterschaft 2018 wurden insgesamt £ 1.800.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 150.000 mehr als bei der Weltmeisterschaft 2017.
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde (Preliminary Round) wurde vom 15. bis 20. Dezember 2017 ausgetragen. Dabei fand täglich ein Vorrundenspiel, parallel zur ersten Runde, statt. Die Spiele wurden im Modus best of 3 sets ausgetragen. Die Zahl hinter dem Namen gibt den '3-Dart-Average' an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Finalrunde

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Finale

Spielstatistiken

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum hat der Sender Sport1 nahezu alle Spiele des Turniers übertragen; Kommentatoren waren Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler, ab dem Viertelfinale auch Max Hopp, Interviews mit Spielern führte Sascha Bandermann. Im Finale hat Kevin Münch Paulke und Seyler unterstützt. Der Online-Streamingdienst DAZN hat alle Sessions live übertragen, verfügbar waren dabei der englische Originalton oder Kommentare von Claus Müller und Martin Schindler.

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Spielerstatistiken

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2018
Dartveranstaltung 2017
Dartveranstaltung 2018
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace